Stadtbezirk Nordost steht für Stadtbezirke in folgenden Städten:
 Frankfurt, siehe Frankfurt-Nord-Ost
 Fürth, siehe Fürth Nord-Ost
 Leipzig, siehe Leipzig-Nordost
 Moskau, siehe Nordöstlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)
 Wiesbaden, siehe Wiesbaden-Nordost